Dit is een lijst van planetoïden 51401-51500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (51401) - || 2001 DX82|| 22 februari 2001 || Spacewatch
|-
| (51402) - || 2001 DC92|| 20 februari 2001 || Spacewatch
|-
| (51403) - || 2001 DE99|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51404) - || 2001 DV99|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51405) - || 2001 DL106|| 23 februari 2001 || Spacewatch
|-
| (51406) - || 2001 DL108|| 26 februari 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (51407) - || 2001 EU5 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51408) - || 2001 EQ6 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51409) - || 2001 EU6 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51410) - || 2001 EJ7 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51411) - || 2001 EL9 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51412) - || 2001 EE10|| 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51413) - || 2001 EO11|| 2 maart 2001 || NEAT
|-
| (51414) - || 2001 EK12|| 3 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51415) Tovinder || 2001 ER3|| 15 maart 2001 || L. Casady, A. Cruz
|-
| (51416) - || 2001 EX15|| 15 maart 2001 || T. Kobayashi
|-
| (51417) - || 2001 EG17|| 15 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51418) - || 2001 EO17|| 15 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51419) - || 2001 EJ20|| 15 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51420) - || 2001 EV20|| 15 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51421) - || 2001 EC22|| 15 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51422) - || 2001 EJ24|| 3 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51423) - || 2001 FJ || 16 maart 2001 || NEAT
|-
| (51424) - || 2001 FK || 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51425) - || 2001 FV1 || 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51426) - || 2001 FV3 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51427) - || 2001 FE4 || 19 maart 2001 || T. Kobayashi
|-
| (51428) - || 2001 FS4 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51429) - || 2001 FU5 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51430) - || 2001 FH7 || 20 maart 2001 || Tenagra II
|-
| (51431) Jayardee || 2001 FH9|| 19 maart 2001 || D. T. Durig
|-
| (51432) - || 2001 FB15|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51433) - || 2001 FY17|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51434) - || 2001 FG19|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51435) - || 2001 FH20|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51436) - || 2001 FD21|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51437) - || 2001 FF21|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51438) - || 2001 FP21|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51439) - || 2001 FW23|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51440) - || 2001 FW24|| 17 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51441) - || 2001 FY25|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51442) - || 2001 FZ25|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51443) - || 2001 FN27|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51444) - || 2001 FS27|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51445) - || 2001 FM28|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51446) - || 2001 FX28|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51447) - || 2001 FZ28|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51448) - || 2001 FD29|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51449) - || 2001 FH29|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51450) - || 2001 FS30|| 21 maart 2001 || NEAT
|-
| (51451) - || 2001 FE31|| 22 maart 2001 || J. Broughton
|-
| (51452) - || 2001 FO33|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51453) - || 2001 FU36|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51454) - || 2001 FX37|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51455) - || 2001 FC38|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51456) - || 2001 FX38|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51457) - || 2001 FP41|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51458) - || 2001 FL42|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51459) - || 2001 FC43|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51460) - || 2001 FQ43|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51461) - || 2001 FV43|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51462) - || 2001 FX43|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51463) - || 2001 FJ47|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51464) - || 2001 FY47|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51465) - || 2001 FZ47|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51466) - || 2001 FK48|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51467) - || 2001 FQ48|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51468) - || 2001 FD50|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51469) - || 2001 FB52|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51470) - || 2001 FC52|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51471) - || 2001 FB53|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51472) - || 2001 FU53|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51473) - || 2001 FW54|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51474) - || 2001 FG55|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51475) - || 2001 FQ55|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51476) - || 2001 FS55|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51477) - || 2001 FP57|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51478) - || 2001 FX60|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51479) - || 2001 FG65|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51480) - || 2001 FN67|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51481) - || 2001 FG70|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51482) - || 2001 FY70|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51483) - || 2001 FP71|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51484) - || 2001 FU72|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51485) - || 2001 FB73|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51486) - || 2001 FL73|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51487) - || 2001 FL74|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51488) - || 2001 FV75|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51489) - || 2001 FM76|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51490) - || 2001 FQ76|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51491) - || 2001 FS76|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51492) - || 2001 FK77|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51493) - || 2001 FE79|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51494) - || 2001 FG79|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51495) - || 2001 FO79|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51496) - || 2001 FT79|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51497) - || 2001 FB80|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51498) - || 2001 FW80|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51499) - || 2001 FF81|| 23 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51500) - || 2001 FE83|| 24 maart 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten